Aboubacar Sidiki Camara peut désigner :
 Aboubacar Sidiki Camara (1972- ), un footballeur guinéen ;
 Aboubacar Sidiki Camara (?- ), un officier et diplômât guinéen.